Ядар — река, приток Дрины.
 Ядар — река, приток Дринячи.
 Ядар — регион Сербии в Подринье.